Kushtia (stad) - Een stad in Bangladesh
Kushtia (zila) - Een district in Bangladesh
Kushtia sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh